Sporting Clube de Portugal: club de futbol portuguès de la ciutat de Lisboa.
 Sporting Clube de Braga: club de futbol portuguès de la ciutat de Braga.
 Real Sporting de Gijón: club de futbol asturià de la ciutat de Xixón.
 X Sporting Club: antic club de futbol de Barcelona.
 Sporting Clube da Brava: club de futbol capverdià de la ciutat de Nova Sintra.
 Royal Charleroi Sporting Club: club de futbol belga de la ciutat de Charleroi.
 Sporting Clube da Covilhã: club de futbol portuguès de la ciutat de Covilhã.
 Club Sporting Cristal: club de futbol peruà de la ciutat de Lima.
 Sporting Kansas City: club de futbol de Kansas City, Estats Units.